Зборовское сражение:

 Зборовское сражение (1649) (Восстание Хмельницкого)
 Зборовское сражение (1917) (Первая мировая война)